

Платовка — село, Ключівський район, Алтайський край
 Платовка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Платовка — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Платовський Елеватор